Indianapolis 500 1982 je bila šestinšestdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1982.

Rezultati

1982 v športu
1982